Häusling steht für:

 Häusling (Erlangen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Erlangen, Bayern
 Häusling (Siegen), Berg in der Innenstadt von Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Häusling (Gemeinde Brandberg), Ortsteil der Gemeinde Brandberg (Tirol), Bezirk Schwaz, Tirol
 Häusling (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich

 
Häusling ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Häusling (* 1961), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Hessen

Siehe auch:
 Häuslingen
 Häuslings